Ільмар Лаабан (; *, Таллінн — †, Стокгольм) — естонський поет та публіцист.

Твори 
 «Ankruketi lõpp on laulu algus» (1946)
 «Rroosi Selaviste» (1957)
 «Oma luulet ja võõrast» (1990)
 «Marsyase nahk» (1997)
 «Magneetiline jõgi» (2001)
 «Sõnade sülemid ja sülemite süsteemid» (2004)

Примітки 

Естонські поети
Естонські емігранти до Швеції